Владин (; *д/н — †бл. 827) — князь Паннонської Хорватії у 822—827 роках.

Життєпис 
Походив з Всевладовичів. Син Сілімира. Матір'ю була сестра або інша родичка Людевіта Посавського, князя Паннонського Хорватії. Після загибелі останнього 822 або 823 року, після смерті Людевіта, зумів зайняти трон князя паннонських хорватів. Напевне, за допомогою франкського імператора Людовика I Благочестивого.

Водночас вимушений був протистояти напад булгарських загонів, що утворили на Балканах власну державу. Невзмозі протистояти булгарським каганам, Владин уклав з ними мирний договір, яким намагався скористатися для звільнення від франкської залежності. Зрештою став на бік франків, активно протистояв загарбницьким прагненням булгар. Втім у 827 році під час війни з каганом Омуртагом зазнав поразки й загинув.

Джерела 
 Ivan Mužić, «Hrvatska povijest devetoga stoljeća», (Povjesnice Hrvata 3), Split 2007. ISBN 978-953-263-034-3

Князі Хорватії